C.T.S.G. Alembic - een studievereniging aan de Universiteit Twente 
Alembic (muziekinstrumenten) - een fabrikant van basgitaren